Lăpușnic ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lăpușnic (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Lăpușnic (Timiș), Dorf im Kreis Timiș